Чифлик, или членувано Чифлика, може да се отнася за някое от следните понятия.

 чифлик – голям поземлен имот

Села 
 България
 Чифлик – село в област Видин
 Чифлик – село в област Кърджали
 Чифлик – село в област Ловеч

 Северна Македония
 Чифлик – село в община Боговине
 Чифлик – село в община Демир Капия
 Чифлик – село в община Желино
 Чифлик – село в община Ибрахимово
 Чифлик – село в община Пехчево
 Чифлик – село в община Сопище
 Чифлик – село в община Чешиново-Облешево
 Чифлик – село в община Царево село
 Чифлик – село в община Щип

 Сърбия
 Чифлик – село в община Бела паланка

 Турция
 Чифлик – село във вилает Чанаккале

Други 
 „Чифлик“ / „Чифлика“ – механи, ресторанти
 „Чифлик“ / „Чифлика“ – хотели

Вижте също 
 Долни чифлик – град в Област Варна
 Образцов чифлик – Институтът по земеделие и семезнание в Русе